Курсор:
 Курсор — экранная пометка (различают курсор мыши и текстовый курсор, также внешний вид курсора может передавать состояние системы);
 Курсор в базе данных — ссылка на контекстную область памяти.
 ЛиАЗ-4292 «Курсор» — городской автобус средней вместимости, выпускаемый с 2015 года.